La competizione dei tuffi dalla piattaforma 10 metri femminile è stata una delle quattro gare di tuffi inclusa nel programma dei Giochi della XXI Olimpiade disputati a Montréal nel 1976.

La competizione è stata divisa in due fasi:
turno preliminare;
 finale.

Medaglie

Risultati

Tuffi ai Giochi della XXI Olimpiade